est un mot anglais signifiant littéralement « sous terre » ou « souterrain ». Ce terme peut désigner en particulier :
 le London Underground (métro de Londres) ;
 la culture underground ou mouvement underground, c'est-à-dire une culture alternative, expérimentale et d'avant-garde, en marge des circuits commerciaux officiels et traditionnels.

Par extension, le mot « souterrain », en tant qu'adjectif, peut qualifier ce qui est illégal, clandestin, ce qui se passe dans les souterrains à l'abri des regards.

Cinéma 
Un cri dans le métro (), drame britannique d' sorti en 1928
, film américain de  sorti en 1941
, film américano-britannique d' sorti en 1970
, documentaire américain d',  et  sorti en 1976
, film américain de  sorti en 1990
, film franco-germano-yougoslave d' sorti en 1995
, film britannique de  sorti en 1998
, court-métrage américain de  et  sorti en 2003
, film britannique de  sorti en 2007
, film d'horreur de  sorti en 2011

Télévision 
The Underground, série télévisée diffusée du  au  sur 
Underground : L'Histoire de Julian Assange, téléfilm australien de Robert Connolly diffusé en 2012
Underground, série télévisée de 2016

Jeux vidéo 
 Need for Speed: Underground, jeu de course sorti en 2003
 Need for Speed: Underground 2, jeu de course, sorti en 2004
 Tony Hawk's Underground, jeu de skateboard sorti en 2003
 Tony Hawk's Underground 2, jeu de skateboard sorti en 2004

Musique

Chansons 
, chanson de  présente sur l'album  sorti en 
, chanson de  présente sur l'album  sorti en 
, chanson de  présente sur l'album  sorti le 
, chanson de  présente sur l'album  sorti en 
, chanson de  présente sur l'album Labyrinth sorti le 
, chanson de  présente sur l'album  sorti le 
, chanson de  présente sur l'album  sorti le 
, chanson d' présente sur l'album  sorti le 
, chanson d' présente sur l'album  sorti le 
, chanson de  présente sur l'album  sorti le 
, chanson d' présente sur l'album  sorti le

Albums 
The Velvet Underground and Nico, premier album du Velvet Underground sorti en 
, album de  sorti en 
Underground, album de  sorti en 1968
, album de  sorti en 1983
, album de  sorti le 
, album de  sorti le 
, compilation de  sorti le 
, album de  sorti le 
, album de  sorti le , bande son du film 
, album des  sorti le 
, album d' sorti le 
, album de Full Process sorti le 
, album de  sorti le

Artistes 
The Velvet Underground, groupe de rock américain apparu à la fin des années 1960
Underground Resistance, groupe de musique techno crée en 1989 à Détroit

Livre 
 , livre documentaire de Suelette Dreyfus publié en 1997
 Underground, recueil d'enquêtes de Haruki Murakami publié en 1997 à 1998
 , un roman d'Andrew McGahan publié en 2006. (traduction française publiée en 2008 par Actes Sud)

Voir aussi